Ногаре — французская коммуна департамента Верхняя Гаронна.
 :
 Ногаре де ла Валетт, Бернар де (Bernard de Nogaret de la Valette, 1553—1592) — французский вельможа.
 Ногаре д’Эпернон, Бернар де (1592—1661) — губернатор Гиени и Бургони.

 Ногаре, Гийом де (ок. 1260—1313) — советник и хранитель печати французского короля Филиппа IV Красивого, помогавший королю уничтожить орден тамплиеров.
 Ногаре де Ла Валетт д’Эпернон, Жан Луи де (1554—1642) — французский вельможа, один из двух самых близких миньонов короля Генриха III («архиминьон» или «полукороль»).
 Рамель-Ногаре, Доминик Венсан (1760—1829) — французский политик, министр финансов при Директории.